Гирмина может означать:

  — в древнегреческой мифологии дочь Эпея и , мать Актора, Тифия,  и Авгия.
  — город в Элиде.
 Hyrmine — род клопов в подсемействе Pentatominae.